Ива́н Семёнович Мясников (1710 год, Симбирск — , там же) — симбирский купец, коллежский асессор, владелец горных заводов на Урале. Один из богатейших людей Российской империи XVIII века.

Биография 
Иван Семёнович Мясников вместе со своим свояком Яковом Борисовичем Твердышевым и его братом Иваном владел 15 металлургическими предприятиями, в том числе Воскресенский (построен в 1745), Преображенский (1750), Богоявленский (1752), Архангельский (1753), Благовещенский (1755, в простонародии назывался «Мясниковским») Верхоторский (1757) медеплавильные; Катав-Ивановский (1759), Симский (1761), Юрюзань-Ивановский (1762), Белорецкий (1767), Усть-Катавский (1764), Покровский (1759) железоделательные. Эти заводы в конце шестидесятых — начале семидесятых годов XVIII века выплавляли 22—23 % меди и 12—13 % железа России. В непосредственном управлении Мясникова находились чугуноплавительные и железоделательные предприятия. Кроме того, Мясников владел суконными фабриками и мельницами в Симбирском наместничестве.

В начале правления Екатерины II дом Мясникова был единственным, не считая собора, каменным зданием в Симбирске, поэтому именно в этом доме императрица была вынуждена остановиться во время знаменитого путешествия по Волге в 1767 году. Иван Мясников упоминается в архивных заготовках к «Истории Пугачева» А. С. Пушкина. Обстоятельное описание его заводов содержится в бумагах академика Палласа.

Семья 
Был женат на Татьяне Борисовне Твердышевой, которая наследовала всё состояние своих бездетных братьев, и имел четырёх дочерей — наследниц восьми заводов и 76 тысяч душ крестьян, одних из самых богатых невест своего времени. Несмотря на своё незнатное происхождение, они сделали приличные партии и явились родоначальницами богатства многих из знатнейших русских фамилий. Каждая получила в приданое по два завода и 19 тысяч душ крестьян, три старшие всю жизнь тайно принадлежали к старообрядчеству.
 Аграфена Ивановна (1738—после 1794), была замужем за бригадиром Алексеем Николаевичем Дурасовым. От них разбогатели не только мужское потомство Дурасовых, но также графы Ф. А. Толстой и А. А. Закревский.
 Степанида (176.—1821), замужем за графом Ф. А. Толстым (1758—1849).
 Аграфена Фёдоровна (1799—1879), известная в своё время красавица, замужем за А. А. Закревским.
 Николай (1760—1818), армейский бригадир, создатель и владелец подмосковной усадьбы Люблино.
 Ирина Ивановна (1741—1823), была замужем за полковником Петром Афанасьевичем Бекетовым (1734—1796), положила основание состоянию Бибиковых и Балашевых.
 Екатерина Петровна (1771—1827), замужем за Сергеем Сергеевичем Кушниковым (1765—1839)
 Софья Сергеевна (1807—1882), с 1826 года замужем за Д. Г. Бибиковым.
 Елена Петровна (1779—1823), замужем за генералом А. Д. Балашовым.
 Дарья Ивановна (1743—08.10.1808), была замужем за Александром Ильичём Пашковым (1734—1809), их внучки передали свою часть богатства в фамилии князей Долгоруких, Васильчиковых и графов Левашовых.
 Иван Александрович (1763—1828), женат на Евдокии Николаевне Яфимович (1770—1838).
 Дарья Ивановна (1790—1817), с 1810 года за Петром Васильевичем Сушковым (1783—1855).
 Евдокия Петровна (1811—1858), русская поэтесса, переводчица, драматург и прозаик.
 Варвара Ивановна (1793—1816), с 1812 года за князем В. П. Долгоруковым.
 Пётр Владимирович (1816—1868), историк и публицист.
 Василий Александрович (1764—1834), женат на графине Екатерине Александровне Толстой (1768—1835).
 Татьяна Васильевна (1793—1875), с 1814 года жена князя И. В. Васильчикова (1777—1847).
 Евдокия Васильевна (1796—1868), с 1824 года жена графа В. В. Левашова (1783—1848).
 Екатерина Ивановна (1746—1833), была замужем за Григорием Васильевичем Козицким (1724—1775).
 Александра Григорьевна (1772—1850), была замужем за французским эмигрантом графом И. С. Лавалем.
 Екатерина Ивановна (1800—1854), жена декабриста С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь.
 Анна Григорьевна (1773—1846), вторая жена князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского.
 Эспер Александрович (1802—1846), генерал-майор, который затеял строительство дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.
 Елизавета Александровна (1805—1824), жена военного министра князя А. И. Чернышёва.

Примечания

Литература 
 
 
 ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова»
 Историческая справка на сайте Усть-Катавского городского округа
 Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.217, 222, 227, 229, 230, 232—242

Ссылки 
 И. Б. Твердышев и И. С. Мясников
 Империя Твердышевых — Мясниковых

История Ульяновска
Горнозаводчики Российской империи
Предприниматели Российской империи
Купцы Российской империи
Купцы Симбирска